Ел Ботесито има више значења:

 Ел Ботесито (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ботесито (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику